M37 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Astronomie 
 M37, un amas ouvert situé dans le Cocher.

Domaine militaire 
 Breda M37, une mitrailleuse standard de l'armée italienne ;
 Canon M37, 152 mm, un canon moyen de la Seconde Guerre mondiale.

Transports 
Autoroute
  Autoroute turkmène M37 reliant Garabogaz à la frontière ouzbek. 

Route
  Route serbe M37 reliant Selište à Vražogrnac.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres